...And The Beat Goes On! — дебютний студійний альбом німецького гурту Scooter, який вийшов 3 березня 1995 року. До альбому увійшло чотири сингли: Hyper Hyper, Move Your Ass!, Friends та Endless Summer.

Трекліст 
 «Different Reality» — 5:33
 «Move Your Ass!» — 5:38
 «Waiting For Spring» — 4:28
 «Endless Summer» — 4:04
 «Cosmos» — 6:06
 «Rhaposody in E» — 6:02
 «Hyper Hyper» — 5:00
 «Raving in Mexico» — 6:05
 «Beautiful Vibes» — 5:13
 «Friends» — 5:10
 «Faster Harder Scooter» — 5:06

Сингли 
 «Hyper Hyper» (1994)
 «The Move Your Ass!» (1995)
 «Friends» (1995)
 «Endless Summer» (1995)

Альбоми Scooter
Дебютні альбоми 1995